Prinzenstraße steht für:
 U-Bahnhof Prinzenstraße in Berlin
 Prinzenstraße. Hannoversche Hefte zur Theatergeschichte, ab 1994 teils mit CD herausgegeben von der Niedersächsische Staatstheater-Hannover-GmbH
 Prinzenstraße 1 (Hannover), Gebäude in Hannover
 Prinzenstraße 17, denkmalgeschütztes Gebäude und früherer Wohnort des Violinvirtuosen Joseph Joachim